Il singolare del Nottingham John Player 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Gullikson e Jaime Fillol hanno condiviso il titolo.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (primo turno)

  Brian Gottfried (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1977